Sezon 2016/17 – 72. edycja piłkarskiego Pucharu Liechtensteinu. 

Trofeum zdobył .

Uczestnicy 

Do rozgrywek przystąpiło 7 klubów z Liechtensteinu:

 FC Balzers
 USV Eschen/Mauren
 FC Ruggell
 FC Schaan
 FC Triesen
 FC Triesenberg
 FC Vaduz
oraz ich drużyny rezerwowe.

Rozgrywki 
Pierwsza runda

|}

Druga runda

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Liechtensteiner Fußballverband

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
2016 w Europie
2017 w Liechtensteinie